Angelo Tosi, een Italiaans voormalig professioneel wielrenner
 Arturo Tosi, een Italiaanse kunstschilder
 Christina Tosi, een Amerikaanse chef, auteur en tv-persoonlijkheid
 Noël Tosi, een Frans voetballer en trainer van de Luxemburgse ploeg Jeunesse Esch
 Piero Tosi, een Italiaanse decor- en kostuumontwerper actief in de Italiaanse filmwereld
 Tosi (Reggello), een frazione in de gemeente Reggello, Toscane, Italië
 Tosi (Verona), deel van de wijk Cadidavid van de stad Verona, Italië